Nystactes Böhlke, 1957 – synonim rodzaju Heteroconger (ryby)
 Nystactes Gloger, 1827 – synonim rodzaju Bucco (ptaki)